Gustav Mendonça Wikheim, född 18 mars 1993, är en norsk fotbollsspelare som spelar för Djurgårdens IF.

Karriär
Wikheim inledde sin seniorkarriär med spel i Strømsgodset mellan 2011 och 2015. Han var med och tog guld 2013. I december 2015 värvades Wikheim av belgiska Gent, där han skrev på ett kontrakt fram över säsongen 2018/2019. 

Den 31 augusti 2016 lånades Wikheim ut till danska FC Midtjylland på ett säsongslån. Därefter blev det en permanent övergång till Midtjylland för Wikheim som skrev på ett fyraårskontrakt. I klubben var han med och vann Superligaen 2017/2018 och Danska cupen 2018/2019. Den 1 september 2019 värvades Wikheim av saudiska Al-Fateh, där han skrev på ett treårskontrakt.

Den 26 januari 2022 värvades Wikheim av Djurgårdens IF, där han skrev på ett treårskontrakt.

Privatliv
Wikheim har en norsk far och en brasiliansk mor. Hans bror Viktor Wikheim och halvbror Lars Fuhre är båda även fotbollsspelare.

Meriter
 Strømsgodset
Tippeligaen: 2013

 FC Midtjylland
Superligaen: 2017/2018
Danska cupen: 2018/2019

Källor

Gustav Wikheim på Norges fotbollsförbunds webbplats

Noter

Norska fotbollsspelare
Spelare i Strømsgodset IF
Spelare i KAA Gent
Spelare i FC Midtjylland
Spelare i Al-Fateh SC
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i Tippeligaen
Spelare i Jupiler League
Spelare i Superligaen
Spelare i Saudi Professional League
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Födda 1993
Levande personer
Män
Norska idrottare under 2000-talet
Personer från Øvre Eikers kommun